Paul Larocque (1846-1926), ecclésiastique catholique canadien ;
 Paul Larocque (1957-), journaliste et animateur de télévision québécois.